Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2012 in Istanbul. An der Olympiade nahmen 156 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Armenien

2. Russland

3. Ukraine

4. China

5. USA

6. Niederlande

7. Vietnam

8. Rumänien

9. Ungarn

10. Aserbaidschan

11. Kuba

12. Deutschland

13. Polen

14. Serbien

15. Italien

16. Schweden

17. England

18. Dänemark

19. Moldawien

20. Bulgarien

21. Philippinen

22. Argentinien

23. Frankreich

24. Usbekistan

25. Slowenien

26. Israel

27. Kroatien

28. Lettland

29. Weißrussland

30. Slowakei

31. Turkmenistan

32. Australien

33. Bangladesch

34. Tschechien

35. Indien

36. Georgien

37. Spanien

38. Mazedonien

39. Brasilien

40. Griechenland

41. Österreich

42. Türkei

43. Mexiko

44. IBCA

45. Norwegen

46. Mongolei

47. Island

48. Türkei B 

Die Mannschaft wurde offiziell als "Turkey 2016" bezeichnet. Sie bestand aus Nachwuchsspielern, denen man eine Perspektive für dieses Jahr vorhersagte.

49. Paraguay

50. Kasachstan

51. Venezuela

52. Kanada

53. Ägypten

54. Bosnien und Herzegowina

55. Peru

56. Chile

57. Bolivien

58. Tadschikistan

59. Singapur

60. Portugal

61. Iran

62. Südafrika

63. Sambia

64. Malaysia

65. Kirgisistan

66. Albanien

67. Puerto Rico

68. Färöer

69. Dominikanische Republik

70. Schweiz

71. Uruguay

72. Kolumbien

73. Indonesien

74. Finnland

75. Tunesien

76. Schottland

77. ICSC

78. Algerien

79. Katar 

Der Ersatzspieler Yousef Abdulghafour kam im Turnier nicht zum Einsatz.

80. Estland

81. Costa Rica

82. Litauen

83. Vereinigte Arabische Emirate

84. Guatemala

85. Botswana

86. Andorra

87. Irland 

Irland gewann in Runde 1 kampflos mit 4:0 gegen Sierra Leone. Dieses Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen ab Brett 2 eingerechnet.

88. Montenegro

89. Belgien

90. Uganda

91. Libanon

92. Simbabwe

93. IPCA

94. Myanmar 

Der Ersatzspieler San Lwin wurde während der Olympiade nicht eingesetzt.

95. Jamaika

96. Nigeria

97. Neuseeland

98. Jordanien

99. Monaco

100. Jemen

101. Thailand

102. Panama

103. Pakistan

104. Sri Lanka

105. Trinidad und Tobago

106. Wales

107. Libyen

108. Äthiopien

109. Ecuador

110. Barbados

111. Sudan

112. Luxemburg

113. Nepal

114. Angola 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus neun Wettkämpfen.

115. Syrien

116. Afghanistan 

Die Mannschaft traf verspätet ein und versäumte die erste Runde. In Runde 2 erhielt sie ein Freilos mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten.

117. Irak

118. Zypern

119. El Salvador

120. Nicaragua

121. Honduras

122. Liechtenstein

123. Japan

124. Südkorea

125. Suriname

126. Hongkong

127. Malediven

128. Niederländische Antillen

129. Jersey

130. Mosambik

131. Macau

132. Malawi

133. Palästina

134. Papua-Neuguinea

135. Guernsey

136. Haiti 

Der Ersatzspieler Jean-Philippe Bonne-Année wurde während des Turniers nicht eingesetzt.

137. Mauritius 

In der letzten Runde gab Mauritius die Partie am 4. Brett kampflos ab, nannte dabei namentlich den auch ansonsten nicht eingesetzten Ersatzspieler Hurrynarain Bhowany.

138. Namibia

139. Kenia

140. Taiwan

141. Malta

142. Mauretanien

143. Kuwait

144. Aruba

145. Amerikanische Jungferninseln

146. Ghana

147. Fidschi

148. San Marino

149. Sierra Leone 

Die Mannschaft aus Sierra Leone traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf. In Runde 1 wurde eine kampflose 0:4-Niederlage gegen Irland verzeichnet. Diese ist hier nur in der Mannschaftsbilanz eingerechnet. Die Mannschaft bestand während der gesamten Olympiade nur aus drei Spielern. Brett 4 wurde jeweils kampflos abgegeben, wobei namentlich der Spieler Brian Cole aufgestellt wurde. Außerdem war als Ersatzspieler Olu Samzu Agbaje gemeldet, kam aber ebenfalls nicht zum Einsatz.

150. São Tomé und Príncipe

151. Türkei C 

Die Mannschaft wurde offiziell als "Turkey 2023" bezeichnet. Sie bestand aus Nachwuchsspielern, denen man eine Perspektive für dieses Jahr vorhersagte.

152. Togo 

Die Mannschaft hatte in der 1. Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten gewertet wurde. Der Ersatzspieler Edah Ndjelle Aby kam nicht zum Einsatz.

153. Bermuda

154. Palau

155. Ruanda

156. Burundi 

Für die Mannschaft Burundis spielten nur die beiden genannten Spieler. Jeweils zwei Bretter wurden kampflos abgegeben, wobei wechselnd namentlich die Spieler Yves Ndikumana, Daniel Kigari und Tony Nininahazwe benannt wurden.

Quellen 
 Schacholympiade 2012 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2012 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2012
Schach 2012
Schach (Türkei)
Sport (Istanbul)